

Persone
Egil Solberg – ex calciatore norvegese
Erna Solberg – politica norvegese
Harald Solberg – ex calciatore norvegese
Henning Solberg – pilota di rally norvegese
Joackim Olsen Solberg – calciatore norvegese
Magnar Solberg – ex biatleta norvegese
Nicolay Solberg – calciatore norvegese
Oliver Solberg – pilota di rally svedese
Pedro Solberg – giocatore di beach volley brasiliano
Petter Solberg – pilota di rally norvegese
Sander Solberg – ex calciatore norvegese
Shayn Solberg – attore canadese
Terje Solberg – ex calciatore norvegese
Thomas Solberg – ex calciatore norvegese
Tobias Solberg – allenatore di calcio ed ex calciatore svedese
Trine Solberg – ex giavellottista norvegese

Altro
Governo Solberg – governo norvegese 
Petter Solberg World Rally Team – scuderia automobilistica svedese
Solberg Sportsklubb – società calcistica norvegese